Il doppio del torneo di tennis GHI Bronx Tennis Classic 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Johan De Beer e Kevin Ullyett che hanno battuto in finale Wayne Arthurs e Grant Doyle 7-6, 7-6.

Teste di serie 

 Jean-Philippe Fleurian /  Leander Paes (semifinali)
 Mark Petchey /  Maurice Ruah (primo turno)

 Johan De Beer /  Kevin Ullyett (Campioni)
 Wayne Arthurs /  Grant Doyle (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

GHI Bronx Tennis Classic 1993